Die Supercopa de España de balonmano war ein spanischer Handball-Wettbewerb der Männer.

Der Wettbewerb wurde seit 1985 ausgetragen. Der Superpokal der Frauen ist die Supercopa de España femenina de balonmano (seit dem Jahr 2000). Die Begegnung fand jeweils zum Start einer neuen Handballsaison statt und wurde zwischen dem spanischen Meister aus der letzten Spielzeit der Liga Asobal und dem Sieger des nationalen Pokals Copa del Rey gespielt. Sollte der Meister auch den Pokal gewonnen haben, nahm der Pokalfinalist teil. Der Austragungsort wechselte jährlich. Beim erstmaligen Gewinn des Superpokals wurde die Trophäe in Bronze, beim zweiten Gewinn in Silber und beim dritten Gewinn in Gold vergeben. Ggf. startete dieser Zyklus anschließend neu.

An den 36 Austragungen nahmen 17 Vereine teil. Der FC Barcelona stand 30 Mal im Supercup und gewann den Pokal im Jahr 2021 zum 24. Mal.

Die Supercopa Ibérica wird ab 2022 die Supercopa de España ersetzen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf asobal.es

Einzelnachweise 

Handballwettbewerb in Spanien
Erstveranstaltung 1985